El término Ibio puede significar:

Distintas localidades y zonas del municipio de Mazcuerras, en Cantabria (España):
 Ibio.
 Herrera de Ibio.
 Riaño de Ibio.
 Sierra de Ibio.
 Monte Ibio: Cerro o monte de 798 metros.
 Sierra de Ibio: Sierra del monte Ibio.
 Valle del Ibio: Valle cercano al monte Ibio.

Otros:

 Ibio: Grupo de rock progresivo de Cantabria (España).